Leonardo Borges Madeira (Fortaleza, 4 de janeiro de 1980) é um apresentador de TV. Filho mais velho de um casal de pastores evangélicos que migraram do Ceará para a capital paulista. Léo Madeira chegou a passar no vestibular da FGV antes de fazer parte da própria MTV.

Em 2002, foi escolhido vencedor, ao lado de Rafael Losso, de um programa-concurso de novos apresentadores da MTV chamado Caça-VJ, no dia 13 de dezembro de 2002. Já apresentou os programas Pulso MTV, Câmbio, Mochilão MTV, Videoclash, Jornal da MTV, MTV +, e Acesso MTV. Em 2010, atuou como reporter do MTV Debate e apresentou Top Top MTV ao lado de Marina Person. Também no mesmo ano, gravou a nova temporada do Mochilão MTV. Ele saiu da MTV no inicio de 2011.

Em fevereiro de 2011, anunciou pelo seu Twitter a sua saída do canal.

No mês de julho de 2011, ele passou a apresentar o programa Nota 10 - Enem no Canal Futura.

Ligações externas 
 Twitter Oficial

Naturais de Fortaleza
VJs da MTV Brasil
Apresentadores de televisão do Ceará
Apresentadores de televisão afro-brasileiros